Le Masters de Paris-Bercy est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2013, classée en catégorie Masters 1000, se dispute du  au .

Novak Djokovic remporte le simple messieurs. En finale, il bat David Ferrer, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bob et Mike Bryan.

Primes et points

Faits marquants 
 Andy Murray déclare forfait à la suite de problèmes de dos.
 Gaël Monfils, blessé au poignet gauche lors d'une chute à l'entrainement, déclare forfait avant le début du tournoi de simple.
 Les huit quarts de finalistes sont aussi les huit qualifiés pour l'ATP World Tour Finals 2013.
 En s'inclinant en demi-finale, comme à Shanghai, Rafael Nadal manque une nouvelle fois l'occasion de devenir le premier joueur à gagner six Masters 1000 sur une seule et même saison.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Special exempt (exemption spéciale) 

 Lucky loser (repêché)

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Paris-Bercy
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Tennis en France en 2013
Paris-Bercy
Tennis en octobre 2013
Tennis en novembre 2013
Sport à Paris en 2013
Sport en France en octobre 2013
Sport en France en novembre 2013